Olympique de Marseille – società di calcio francese con sede a Marsiglia
 Olympique de Marseille – società di calcio femminile francese con sede a Marsiglia
 Olympique de Marseille – società di pallacanestro maschile francese con sede a Marsiglia